Val 1976 kan syfta på:

Riksdagsvalet i Sverige 1976
Presidentvalet i USA 1976
Förbundsdagsvalet i Västtyskland 1976